Ессунга (комуна) — адміністративна комуна в Швеції.
 Ессунга — село у Швеції, у лені Вестра-Йоталанд.